Almoloya puede referirse:

En España 

 a La Almoloya, un yacimiento arqueológico.

En México

En el estado de Hidalgo 

 al municipio de Almoloya;
 a Almoloya, una localidad, cabecera del municipio anterior;
 a Almoloya, una localidad del municipio de Acatlán;
 a Almoloya, una localidad del municipio de Cuautepec de Hinojosa.

En el estado de México 

 al municipio de Almoloya de Alquisiras;
 a Almoloya de Alquisiras, una localidad, cabecera del municipio anterior;
 al municipio de Almoloya de Juárez;
 a Almoloya de Juárez, una localidad, cabecera del municipio anterior;
 al municipio de Almoloya del Río;
 a Almoloya del Río, una localidad, cabecera del municipio anterior.

Instituciones 

 al Centro Federal de Readaptación Social n.º 1, ubicado en Almoloya de Juárez, conocido, al momento de ser construido, como «Penal de Almoloya».